Opera Posthuma van Spinoza en anderen, en nagelaten werk in het algemeen
 Nagelaten werk (Couperus)